Zamora kan som auktorsförkortning betyda:

 Juan Carlos Zamora
 Nelson A. Zamora
 Prescillano Zamora, specialiserad på ormbunksväxter

Robotskapade auktorsförkortningar